Нарада — форма реалізації управлінських рішень, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінської діяльності. Наради поглинають значну частину часу працівників.

Див. також 

 Збори
 Мітинг
 Народні збори
 Порядок денний
 Протокол
 Резолюція

Посилання 
 Нарада як форма управлінської діяльності

Організаційний менеджмент
Організації